Prva hrvatska košarkaška liga za sezonu 2003/04. (A-1 HKL 2003/04.) je bila najviši razred hrvatskih košarkaških natjecanja u toj sezoni. Ligu je osvojila Cibona VIP iz Zagreba.

Sudionici 
 Istra, Pula
 Triglav osiguranje, Rijeka
 Alkar, Sinj
 Split Croatia Osiguranje *
 Svjetlost Brod, Slavonski Brod
 Šibenka, Šibenik
 Zagorje Tehnobeton, Varaždin
 Zadar *
 Cibona VIP, Zagreb *
 Dubrava Sport TIP, Zagreb
 Hermes Analitica, Zagreb
 Hiron Botinec, Zagreb
 Zagreb *
 Zrinjevac, Zagreb

* prvi dio sezone igrali Goodyear ligu

Natjecateljski sustav 
U prvenstvu sudjeluje 14 klubova, a samo prvenstvo je podijeljeno u tri dijela. 
U prvom dijelu (A-1 ligi Ožujsko) sudjeluje 10 klubova (oni koji ne igraju u regionalnoj Goodyear ligi), dvokružnim sustavom. Prva četiri kluba se plasiraju u Ligu za prvaka.

Drugi dio se sastoji od dvije lige - Lige za prvaka (osam klubova) -  u kojoj sudjeluju klubovi koji su igrali regionalnu ligu te četiri najbolja iz A-1 lige Ožujsko) te Lige za ostanak u kojoj sudjeluje ostalih 6 klubova iz A-1 lige Ožujsko (igra se isto dvostrukim liga sustavom, ali se pribrajaju i međusobne utakmice iz A-1 lige Ožujsko). 
Treći dio - doigravanje za prvaka - sudjeluju četiri najbolje momčadi iz Lige za prvaka.

Rezultati

Ligaški dio

A-1 Ožujsko liga

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Doigravanje

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 Euroliga
 Cibona VIP, Zagreb
 ULEB Cup
 Split Croatia osiguranje, Split
 Zadar, Zadar
 Zagreb, Zagreb
 FIBA Europe Cup
 Hiron, Zagreb
 Goodyear liga
 Split Croatia osiguranje, Split
 Zadar, Zadar
 Cibona VIP, Zagreb
 Zagreb, Zagreb

Izvori 
 kosarka.hr, statcentar  
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
 hrt.hr, wayback arhiva - rezultati Lige za prvaka, Lige za ostanak i doigravanje
 hrt.hr, wayback arhiva - rezultati prvog dijela prvenstva
 Rezultati A-1 lige 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
 Ljestvica A-1 lige 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
 Rezultati A-1 lige za prvaka 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
 Ljestvica A-1 lige za prvaka 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
 Rezultati A-1 lige za ostanak 2003./04., sportnet.hr, wayback arhiva
 Ljestvica A-1 lige za ostanak 2004./05., sportnet.hr, wayback arhiva

Povezani članci 
 A-2 liga 2003./04. 
 B-1 liga 2003./04. 
 Kup Krešimira Ćosića 2003./04.
 Goodyear liga 2003./04.

Vanjske poveznice  

2003/04
m-1-A-1